100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 6 sierpnia, a finał 7 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 58,74 (minimum A) i 1:00,80 (minimum B).

Tytułu mistrzyni olimpijskiej z 2012 roku broniła Dana Vollmer.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST)..

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 

 Chinka Chen Xinji w eliminacjach uzyskała czas 57,17, ale 18 sierpnia została zdyskwalifikowana, a jej wyniki unieważniono.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek, DSQ – dyskwalifikacja

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

100 m stylem motylkowym kobiet